Kortschagino () ist ein russischer Ortsname:
 Kortschagino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kortschagino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Tiedtken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)

 Kortschagino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad
 Kortschagino (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir